Kvarnby kan syfta på:

Kvarnby BBK – en basketförening i Mölndal
Kvarnby IK – fotbollsklubb i Malmö
Kvarnby GK – golfklubb i Malmö
Kvarnby folkhögskola – Malmö

Geografi
 Kvarnby – ett delområde i Husie i Malmö
 Kvarnby, Tessjö – en del av Tessjö i Strömfors
 Kvarnby, Mörskom – en del av kyrkbyn i Mörskom
 Kvarnby, Träskända – en del av Träskända i Esbo
 Kvarnby, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätt
 Kvarnby, Sjundeå – en by i Sjundeå
 Kvarnby, Pojo – en by i Pojo
 Kvarnby, Tusby – en del av Klemetskog i Tusby
 Västerkvarnby – en by i Pyttis kommun, Kymmenedalen, Södra Finlands
 Österkvarnby – en by i Pyttis kommun, Kymmenedalen, Södra Finlands

Se även
Kvarnbyn
Kvarnbygatan
Kvarnbyvallen
Mölndals Kvarnby